Exploits Valley Air Services, также известная как EVAS и EVAS Air, — канадская авиакомпания со штаб-квартирой в городе Гандер (провинция Ньюфаундленд и Лабрадор). Портом приписки перевозчика и его главным транзитным узлом (хабом) является международный аэропорт Гандер, в качестве основного пункта назначения используется международный аэропорт Сент-Джонс.

Exploits Valley Air Services предлагает экскурсионные полёты, обучение и тренировку пилотов в собственной лётной школе, ремонт и техническое обслуживание воздушных судов, а также выполняет чартерные и регулярные рейсы от имени магистральной авиакомпании Air Canada под брендом Air Canada Express.

Флот 
В 2013 году воздушный флот авиакомпании EVAS составляли следующие самолёты:
 Beechcraft 1900D: 7
 Cessna 150: 3
 Cessna 152: 10
 Cessna 172: 6
 Piper PA44: 1

Маршрутная сеть 
 Ньюфаундленд и Лабрадор
 Дир-Лейк — региональный аэропорт Дир-Лейк
 Гандер — международный аэропорт Гандер
 Хэппи-Валли/Гус-Бей — аэропорт Гус-Бей
 Сент-Джонс — международный аэропорт Сент-Джонс
 Уобаш — аэропорт Уобаш

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт авиакомпании Exploits Valley Air Services
 Сайт лётной школы

Авиакомпании Канады